Гарц — термін, що має кілька значень:

 Гарц () — гірський масив та однойменна місцевість в Німеччині.
 Гарц (Ассирія) — правитель Ассирії